Love Kit è stata una piccolissima casa discografica californiana, con sede legale a Los Angeles, attiva verso la fine degli anni novanta. Ha pubblicato nel 1995 l'album di Money Mark, Mark's Keyboard Repair, successivamente stampato in Inghilterra dalla più quotata Mo' Wax.

Etichette discografiche indipendenti
Etichette discografiche statunitensi